Raphaël Kuonen, né le  à Viège dans le canton du Valais en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il joue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
Raphaël est formé au HC Viège. Il fait ses débuts en Ligue Nantionale B lors de la saison 2008-2009. La saison suivante, il est sacré champion de Juniors Élites B, avec leur équipe des moins de 20 ans.

Pour la saison 2010-2011, il s'engage avec le rival cantonal de Viège, le HC Sierre. Auteur d'une bonne saison, il convainc un club de Ligue Nationale A, le HC Davos avec qui il remporte la Coupe Spengler.

Lors de la saison 2012-2013, il revient à Viège et lorsque le club est éliminé en playoff, il se joint au SC Rapperswil-Jona Lakers, les aidant à éviter une relégation. L'année suivante, il tente sa chance avec les SCL Tigers en LNB.

La saison 2014-2015 est particulière pour Raphaël : il débute au HC Lugano, rejoint le HC Fribourg-Gottéron et la termine avec Rapperswill avec une relégation en LNB. La saison suivante, il manque de peu de fêter un titre, s'inclinant avec les Lakers en finale de LNB face au SC Langenthal.

De 2016 à 2021, il se joint au SCL Tigers en LNA comptabilisant 50 points en 159 rencontres de saison régulière avec eux.

À partir de la saison 2021-2022, il revient dans son club formateur et est nommé capitaine.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || HC Viège M20 || Juniors Élites B || 29 || 20 || 19 || 39 || 58 || 6 || 7 || 1 || 8 || 8
|-
| 2008-2009 || HC Viège || LNB || 14 || 2 || 0 || 2 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2008-2009 || EHC Thun || 1re Ligue || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HC Viège M20 || Juniors Élites B || 16 || 23 || 19 || 42 || 30 || 8 || 12 || 10 || 22 || 18
|-
| 2009-2010 || HC Viège || LNB || 35 || 1 || 1 || 2 || 16 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2009-2010 || SCL Tigers M20 || Juniors Élites A || 8 || 8 || 7 || 15 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HC Sierre || LNB || 44 || 2 || 7 || 9 || 22 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2010-2011 || CP Berne M20 || Juniors Élites A || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 || 7 || 2 || 3 || 5 || 14
|-
| 2011-2012 || HC Davos || LNA || 28 || 1 || 2 || 3 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Davos M20 || Juniors Élites A || 8 || 5 || 8 || 13 || 4 || 3 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Davos || Coupe Spengler || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HC Sierre || LNB || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Viège || LNB || 50 || 9 || 13 || 22 || 44 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2012-2013 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA || - || - || - || - || - || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || SCL Tigers || LNB || 45 || 17 || 11 || 28 || 45 || 16 || 7 || 6 || 13 || 18
|-
| 2014-2015 || HC Lugano || LNA || 19 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Lugano || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 10 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 9 || 1 || 2 || 3 || 6 || 15 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2015-2016 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNB || 45 || 28 || 21 || 49 || 4 || 17 || 6 || 6 || 12 || 8
|-
| 2015-2016 || SC Rapperswil-Jona Lakers || Coupe de Suisse || 3 || 4 || 0 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || SCL Tigers || LNA || 49 || 5 || 6 || 11 || 8 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || SCL Tigers || Coupe de Suisse || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || SCL Tigers || NL || 49 || 4 || 8 || 12 || 6 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || SCL Tigers || Coupe de Suisse || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || SCL Tigers || NL || 50 || 10 || 4 || 14 || 10 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2018-2019 || SCL Tigers || Coupe de Suisse || 4 || 2 || 2 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || SCL Tigers || NL || 50 || 8 || 3 || 11 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || SCL Tigers || Coupe de Suisse || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || SCL Tigers || NL || 10 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || SCL Tigers || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HC Viège || SL || 50 || 18 || 24 || 42 || 16 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2022-2023 || HC Viège || SL ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
 2009-2010
 il est sacré champion de Juniors Élites B avec le HC Viège M20.
 2011-2012
 Il remporte la Coupe Spengler avec le HC Davos.

Transactions et contrats 
 Le , il quitte le HC Sierre et s'engage avec le HC Davos.
 Le , il part des Grisons pour revenir dans son club formateur, le HC Viège.
 Le , Viège le prête au SC Rapperswil-Jona Lakers.
 Le , il signe un contrat avec les SCL Tigers.
 Le , il quitte l'Emmental et rejoint le Tessin avec le HC Lugano.
 Le , il est prêté au HC Fribourg-Gottéron.
 Le , il revient à Rpperswill.
 Le , il signe une entente de 2 ans avec les SCL Tigers.
 Le , il prolonge d'une année avec Langnau.
 Le , les Tigers lui offre un contrat de deux ans.
 Le , il revient à Viège, rattifiant un accord de trois ans.

Notes et références 

Naissance en mars 1992
Naissance à Viège
Attaquant de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Sierre
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron